Могила може бити:

изворно значење:

 Могила, по старословенском значењу је хумка изнад гроба умрлог или умрлих

или:

 Могила (Витина), насеље у општини Витина, Косовскопоморавски округ, Косово и Метохија, Србија
 Могила (Могила), насеље и седиште истоимене општине у Пелагонијском региону, Северна Македонија
 , насеље у општини Каспичан, Шуменска област, Бугарска
 , насеље у општини Стара Загора, Старозагорска област, Бугарска
 , насеље у општини Тунџа, Јамболска област, Бугарска

или:

 Општина Могила, општина у Пелагонијском региону, Северна Македонија